Il doppio del Brasil Open 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Lukáš Dlouhý e Pavel Vízner erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Marcelo Melo e André Sá hanno vinto in finale 4–6, 6–2, 10–7, contro Albert Montañés e Santiago Ventura.

Teste di serie

  Marcelo Melo /  André Sá (campioni)
  František Čermák /  Leoš Friedl (quarti)

  Martín García /  Oliver Marach (primo turno)
  Marcel Granollers /  Rubén Ramírez Hidalgo (quarti)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni
 

Brasil Open 2008
ATP Tour 2008